Уртам — село в Кожевниковском районе Томской области.

Является центром Уртамского сельского поселения, куда также входит деревня Могильники.

Население — 1312 чел. (2015).

История 

На землях в верховьях речки Шегарки проживали карагасы, которые принадлежат к алтайским народам. Эти поселения были включены в Московскую ясачную книгу 1623 года и назывались «татарские волости по Оби». Появление русских людей на землях современного Кожевниковского района связано со строительством в 1684 году Уртамского острога. По Указу царей Ивана и Петра, с припиской Томского воеводы Кольцова — Массальского велено было томскому сыну боярскому Юрию Соболевскому ехать со служилыми людьми вверх по Оби, к устью реки Уртамки и строить там острог. Первыми, кто основал свои заимки на Кожевниковской земле, были конные казаки Афанасий и Степан Кожевниковы и Иван Березовский.

Население

Детский дом 

На территории с. Уртам расположен Детский дом поселка Уртам — учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот с отклонениями в развитии. В 2009 ребята из детской школы-интерната пос. Уртам участвовали на Специальных Олимпийских зимних играх, которые проходили в Соединённых Штатах Америки, откуда привезли 6 золотых и 1 серебряную медаль. В 2018 году под руководством тренера Агапова Артёма Викторовича на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в г. Анапа, Анатолий Писанко выиграл золото,на дистанции 5000 м, тем самым получил право отбираться на Чемпионат мира через жребий.Так же завоевал серебро на дистанции 3000 м. В 2019 году на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике в Смоленске спортсмены Уртамской школы-интерната во главе с их тренером Агаповым Артёмом Викторовичем добились ещё большего успеха: Краюшкин Кирилл на дистанции 3000 м занял 2 место и 5000 м - 3 место, Анатолий Писанко на дистанции 3000 м - 1 место и 5000 м - 2 место.

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района
Населённые пункты на реке Обь